Riu Bhileng o Bilin, riu de Birmània
 Bhileng (Mon) o Bilin (Mon), ciutat de l'estat Mon